Сан Хуан Мазатлан има више значења:

 Општина Сан Хуан Мазатлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Мазатлан (Сан Хуан Мазатлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику